Гай Плавцій — спільне ім'я декількох представників давньоримського роду Плавціїв.

 Гай Плавцій Веннон (? — після 341 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул.
 Гай Плавцій Деціан (? — після 310 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул, цензор.
 Гай Плавцій Прокул (402/401 — після 356 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул.